Sar-e Pol – provincia dell'Afghanistan
 Sar-e Pol – città dell'Afghanistan